Сталинец:

Корабли 
 Сталинец — класс средних советских подводных лодок времен 2-й мировой войны. Наиболее известная лодка С-13 под командованием А. И. Маринеско

Тракторы 
 СТЗ-5-НАТИ «Сталинец» — транспортный трактор Сталинградского тракторного завода.
 С-60 «Сталинец» — трактор.
 С-65 «Сталинец» — трактор.
 «Сталинец СГ-65» — трактор.
 «Сталинец-80» — трактор.
 «Сталинец-100» — трактор.

Комбайны 
 Сталинец-1 — прицепной зерноуборочный комбайн.
 Сталинец-4 — самоходный зерноуборочный комбайн.
 Сталинец-6 — прицепной зерноуборочный комбайн.

Тягач 
 Сталинец-2 — артиллерийский тягач.

Спорт

Футбольные клубы 
 «Сталинец» (Ленинград) — согласно принятой руководством футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) версии, название клуба с 1929 по 1939 год.
 «Сталинец» (Москва) — бывшие название футбольного клуба «МЭЛЗ» (Москва) с 1936 по 1939 год.

Другое 
 «Сталинец» — исторический стадион в Москве
 «Сталинец» — спортивное общество в СССР.
Сталинец — до 1957 года название посёлка Вишенский в Гомельском районе Гомельской области.

См. также